Примейра лига 2019/2020 () — 86-й сезон чемпионата Португалии, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Португалии. Сезон начался 9 августа 2019 года и завершился 26 июля 2020 года.

Чемпионский титул завоевал «Порту».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Статистика

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2019/2020
Португалия
Спорт в Португалии в 2019 году
Спорт в Португалии в 2020 году
Португалия 1